

Patronymes 
 Pierre Yriex Daumesnil (1776-1832), général français.

Lieux 
 Le lac Daumesnil dans le bois de Vincennes.
 L'avenue Daumesnil, nom donné à plusieurs voies françaises dont une à Paris.
 La station Daumesnil des lignes 6 et 8 du métro de Paris.
 L'hôtel Daumesnil à Caen (France).

Homonymie de toponyme